Hidajat Hejdarov (* 27. července 1997) je ázerbájdžánský zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
S judem/sambem začínal v Baku, kde žije od svých tří let. Připravuje se v klubu Nefči pod vedením Rašada Hasanova. V ázerbájdžánské seniorské reprezentaci se pohybuje od roku 2015. Od roku 2016 startuje v lehké váze do 73 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Ázerbájdžánu

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Hidajata Hejdarova na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Hidajata Hejdarova na Judobase.org

Ázerbájdžánští judisté
Narození v roce 1997
Narození 27. července
Žijící lidé
Muži